Виттори́о Брамби́лла (, 11 ноября 1937, Монца — 26 мая 2001, Кампарада ди Лесмо, Брианца) — итальянский автогонщик, участник чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 с  по  год. За специфическое телосложение, а также рискованную и агрессивную манеру езды получил прозвище "Горилла из Монцы". Витторио Брамбилла умер 26 мая 2001 года в возрасте 63 лет от сердечного приступа.

Гоночная карьера 
Витторио Брамбилла начал свою карьеру как мотогонщик.

Формула-1 
Дебютировал в Формуле-1 в сезоне 1974 года при финансовой поддержке производителя инструментов Beta Tools. Свою единственную победу в Формуле-1 одержал в 1975 году на Гран-при Австрии в составе команды March-Ford. Данная гонка запомнилась тем, что итальянский гонщик, финишировав первым, победно вскинул руки и, потеряв контроль над автомобилем, врезался в ограждение. В 1978 году Витторио получил серьёзные травмы в завале на старте Гран-При Италии и вынужден был на некоторое время прекратить участие в гонках Формулы-1. В 1980 году в возрасте 43 лет гонщик окончательно завершил карьеру в Формуле-1. В период с 1974 по 1980 год Витторио вышел на старт в 74 Гран-при. За семь лет выступлений в Формуле-1 за рулем March, Alfa Romeo и Surtees гонщик ни разу не поднялся выше 10 места в личном зачете.

Результаты выступлений в Формуле-1 

|-
! 
! March
! 741
! Cosworth V8
! 

| 
| 
! 18
! 1
|-
!rowspan=2 | 
! rowspan=2 | March
! 741
! rowspan=2 | Cosworth V8
! rowspan=2 | 

| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
! rowspan=2 | 11
! rowspan=2 | 6,5
|-
! 751
| 
| 

| 
| 
| 
|-
! 
! March
! 761
! Cosworth V8
! 

| 
! 19
! 1
|-
! 
! Surtees
! TS19
! Cosworth V8
! 

! 16
! 6
|-
!rowspan=2 | 
! rowspan=2 | Surtees
! TS19
! rowspan=2 | Cosworth V8
! rowspan=2 | 

| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
! rowspan=2 | 19
! rowspan=2 | 1
|-
! TS20
| 
| 
| 
| 

| 
|-
!rowspan=2 | 
! rowspan=2 | Autodelta
! 177
! rowspan=2 | Alfa Romeo Flat-12
! rowspan=2 | 

| 
| 
| 
| 
! rowspan=2 | -
! rowspan=2 | 0
|-
! 179
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 

| 
| 
|-
! 
! Alfa Romeo
! 179
! Alfa Romeo V12
! 

| 
| 
| 
! -
! 0
|}
* Половина очков за неполную гонку

Примечания

Ссылки 
 

Родившиеся в Монце
Мотогонщики Италии
Пилоты мотоциклетного чемпионата мира в классе 500cc
Автогонщики Италии
Пилоты Формулы-1 из Италии
Пилоты Формулы-1 1970-х годов
Пилоты Формулы-1 1980-х годов
Пилоты Формулы-1, выступавшие на March
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Surtees
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Alfa Romeo
Победители Гран-при Формулы-1